Сэрэцика:
 Старая Сэрэцика — село в Леовском районе Молдавии.
 Новая Сэрэцика — село в Леовском районе Молдавии.